Bord steht für:

das Bord:

 ein einzelnes Regalbrett oder eine Abstellfläche, siehe  Regal (Möbelstück)

der Bord:

 Bord (Heraldik), das Heroldsbild einer Schildumrandung
 die bauliche Einfassung einer Fläche, meist einer Verkehrsfläche, siehe Bordstein
 die Oberkante eines Wasserfahrzeugs, siehe Bordwand

Bord steht geographisch für:

 Bord (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz
 Bord (Mureș), Dorf in Rumänien
 Branná (Fluss) (deutsch Bord), Fluss in Tschechien

Bord ist der Familienname folgender Personen:

 André Bord (1922–2013), französischer Politiker und Resistancekämpfer
 James Bord (* 1981), britischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Backbord und Steuerbord
 Bård
 Board
 Bordt
 Bordes
 Bort
 Borth (Begriffsklärung)
 Borde